Ліноленова кислота — це різновид жирних кислот. Вона може відноситися до обох октадекатрієнових кислот (тобто кислот із ланцюгом у 18 атомів карбону, в якому є три подвійні зв'язки, які перебувають у цис - конфігурації), або їх суміші. Лінолеати (у вигляді тригліцеридних ефірів ліноленової кислоти) часто зустрічається в рослинних оліях; традиційно такі жирні ацетати відносять до жирних кислот:
 α-Ліноленова кислота, це Омега-3 (n-3) жирна кислота
 , це Омега-6 (n-6) жирна кислота

Жирні кислоти